Distretto di Colonia – distretto del Perù
 Distretto governativo di Colonia – distretto della Germania